Nar Shaddaa es la mayor luna que orbita alrededor del planeta Nal Hutta, en el sistema Y'Toub. Aparece en el Universo expandido de La Guerra de las Galaxias.

Nar Shaddaa era muy similar a Coruscant en su superficie y fue una ciudad desde 24,500 BBY, por lo que también es conocida bajo el nombre de Little Coruscant (pequeña Coruscant). Se la llama comúnmente la "luna de los contrabandistas".

Su población está formada por bandidos (mandalorianos, narcotraficantes como los hutts, etc.) y refugiados (sobre todo veteranos de guerra, hombres sin dinero y enfermos sin cura).

Cuando los hutts salieron de su planeta natal, Varl, echaron a los evocii (nativos a Nal Hutta) a Nar Shaddaa. Nar Shaddaa fue anexada y los hutts comenzaron a construir puertos espaciales y hangares a lo largo de su superficie. Como en Coruscant los niveles bajos se volvieron el hogar para los organismos más bajos (particularmente los descendientes de los evocii).

Con el pasar del tiempo, Nar Shaddaa pasó de ser una próspera metrópolis a una ciudad llena de crimen, donde todo lo ilegal pasaba libremente.

Eeth Koth y Aurra Sing nacieron en Nar Shaddaa.

Enlaces externos 

 Página de Nar Shaddaa en la base de datos oficial (en inglés).

Lunas de Star Wars

en:List of Star Wars moons#Nar Shaddaa
pl:Ciała niebieskie z uniwersum Gwiezdnych wojen#Nar Shaddaa